Ка́лочаи ( или ) — венгерская фамилия. Известные носители:

 Калочаи, Геза (1913—2008) — венгерский футболист.
 Калочаи, Кальман (1891—1976) — венгерский эсперантист, поэт и переводчик.
 Калочаи, Миклош (1950—1991) — венгерский актёр театра и кино.